Bulgakov syftar oftast på 
 Michail Bulgakov (1891–1940) rysk författare

Bland övriga som burit efternamnet Bulgakov finns 
 Michail Petrovitj Bulgakov (1816–1882) rysk-ortodox metropolit och teolog, mer känd som Macarius I
 Sergej Bulgakov (1871–1944) rysk-ortodox ekonom och teolog
 Valentin Bulgakov (1886–1966) Lev Tolstojs biograf